L’offensive Jassy-Kichinev (du russe : Ясско-Кишинёвская операция) ou Seconde offensive Iași-Chișinău, nommée d’après les noms russes des deux grandes villes de Iaşi (Jassy) et de Chişinău (Kichinev, translitérée Kishinev en anglais), est une offensive stratégique soviétique menée contre les forces de l’Axe en Roumanie orientale du 20 au .

Objectifs 
Les 2 et  ukrainiens de l’Armée rouge et les deux divisions alliées roumaines « Horia-Cloșca-Crișan » et « Tudor Vladimirescu » affrontent le Groupe d'armées Sud Ukraine composé de formations allemandes et roumaines, dans une opération visant à reprendre la RSS de Moldavie et de détruire les forces de l’Axe dans la région. Simultanément, la Roumanie bascule le  dans le camp des Alliés, ouvrant à l’Armée rouge la route des Balkans. L’offensive soviétique, soutenue par les forces armées roumaines, aboutit à l’encerclement et à la destruction des forces allemandes présentes.

Points de vue 
Le basculement de la Roumanie est présenté de manière différente selon les sources secondaires : du point de vue américain et soviétique, c’est seulement un effet de cette offensive, alors que du point de vue allemand, britannique et roumain, il résulte d’une dynamique interne coordonnée par le roi Michel , par le gouverneur militaire de Bucarest Constantin Sănătescu et par la mission britannique « Autonomous » du SOE.

Conséquences 
Les conséquences sont l’entrée sans combats de l’armée soviétique dans les Balkans, contraignant la Bulgarie à basculer à son tour dans le camp des Alliés le , faisant sa jonction avec les partisans yougoslaves et obligeant les forces allemandes à évacuer la Grèce.

Sources

Voir aussi

Lien externe 
 Opération Jassy–Kichinev (20.08 – 29.08.1944)

Articles connexes 
 Opérations militaires soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale
 Première offensive Jassy–Kishinev
 Troisième front ukrainien
 Front roumain (1944)
 Coup d'État de 1944 en Roumanie

Bataille ou opération de la Seconde Guerre mondiale
Histoire de la Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale
Bataille de 1944
Bataille de la Seconde Guerre mondiale impliquant l'Union soviétique
Bataille de la Seconde Guerre mondiale impliquant l'Allemagne
Bataille impliquant la Roumanie
Occupation militaire par l'Union soviétique
Août 1944